Evolution:

 Evolution — графічна клієнтська програма управління електронною поштою й контактами.
 Evolution — альбом квартету Boyz II Men.
 Evolution — пісня ню метал-групи Korn.
 Evolution — науковий журнал.

Див. також 
 Evolution-Data Optimized — технологія мереж мобільного зв'язку третього покоління 3G.
 Еволюція (значення)